Бернард «Берни» Оппер (; 1 сентября 1915, Бронкс, Нью-Йорк, США — 24 февраля 2000, Энсино, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист. Двукратный чемпион АБЛ в сезонах 1942/1943 и 1944/1945 годов.

Ранние годы 
Бернард Оппер родился 1 сентября 1915 года в Бронксе, континентальном боро Нью-Йорка, учился там же в средней школе имени Говернера Морриса, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 
В 1939 году закончил Кентуккийский университет, где в течение трёх лет играл за команду «Кентукки Уайлдкэтс», в которой провёл успешную карьеру под руководством тренера, члена баскетбольного Зала славы, Адольфа Раппа, набрав в 59 матчах 265 очков (в среднем 4,5 за игру). При Оппере «Уайлдкэтс» по два раза выигрывали регулярный чемпионат (1937, 1939) и турнир Юго-Восточной конференции (1938—1939), но ни разу не выходили в плей-офф студенческого чемпионата США. Последние два сезона в составе «Уайлдкэтс» Бернард включался в первую сборную всех звёзд Юго-Восточной конференции. В своём последнем сезоне в NCAA, будучи капитаном «Уайлдкэтс», Оппер был признан лучшим игроком команды, за что по его итогам был включён во вторую всеамериканскую сборную NCAA.

Профессиональная карьера 
Играл на позиции разыгрывающего защитника и атакующего защитника. В 1939 году Бернард Оппер заключил соглашение с командой «Детройт Иглс», выступавшей в Национальной баскетбольной лиге (НБЛ). Позже выступал за команды «Филадельфия СФХАс» (АБЛ) и «Джерси-Сити Атомс» (АБЛ). Всего в АБЛ провёл 7 сезонов, а в НБЛ — два неполных сезона. В сезонах 1942/1943 и 1944/1945 годов, будучи одноклубником Осси Шектмана и Ирва Торгоффа, Оппер в составе «СФХАс» стал двукратным чемпионом АБЛ, набрав в итоге 347 очков. Кроме того при Оппере «СФХАс» дважды становились вице-чемпионами АБЛ (1944 и 1946), проиграв в финале «Уилмингтон Бомберс» и «Балтимор Буллетс» соответственно. «Филадельфия СФХАс» присоединилась к АБЛ в 1933 году и доминировала в лиге на протяжении 15-ти лет, выиграв за это время семь чемпионских титулов. Всего за карьеру в НБЛ Бернард сыграл 32 игры, в которых набрал 110 очков (в среднем 3,4 за игру). Помимо этого Оппер в составе «Иглс» два раза участвовал во Всемирном профессиональном баскетбольном турнире, став его победителем в 1941 году.

Семья и смерть 
Бернард Оппер умер в четверг, 24 февраля 2000 года, на 85-м году жизни в районе Энсино (Лос-Анджелес, Калифорния).

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте Justsportsstats.com 

Выпускники Средней школы Морриса (Бронкс)
Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Детройт Иглс»
Игроки «Филадельфия СФХАс»
Игроки «Скрантон Майнерс»